Okręty US Navy o nazwie USS  "Lafayette", pochodzącej od markiza La Fayette:
Pierwszy "Lafayette" został zbudowany w 1848 jako "Aleck Scott". Został zakupiony 18 maja 1862 i przemianowany na "Lafayette" 8 września 1862. Został wycofany ze służby w lipcu 1865 i sprzedany.
Drugi "Lafayette" (AP-53)  to były francuski transatlantyk SS Normandie zajęty przez Amerykanów w 1941. Okręt został częściowo strawiony przez ogień podczas konwersji na transportowiec wojska. Sprzedany na złom w 1945.
Trzeci "Lafayette" (SSBN-616) był okrętem głównym okrętów podwodnych swojego typu. Służył w latach 1963 - 1991.
Lafayette